KHL 2016-17 var den niende sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 29 hold, idet den siden den foregående sæson var blevet udvidet med et kinesisk hold, HC Kunlun Red Star. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 60 kampe. Herefter gik otte hold fra hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Gagarin-pokalen blev vundet af SKA Sankt Petersborg, som i finaleserien besejrede HK Metallurg Magnitogorsk med 4-1 i kampe, og som dermed vandt Gagarin-pokalen for anden gang. Første gang var i sæsonen 2014-15.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme 28 hold som den foregående sæson samt ét nyt hold, HC Kunlun Red Star fra Beijing, Kina, som dermed blev ligaens første kinesiske hold. Holdene var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 14 hold i vest-konferencen og 15 hold i øst-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 60 kampe i grundspillet fordelt på:
 En hjemme- og en udekamp mod hvert af de andre hold i ligaen (56 kampe i alt).
 Fire kampe programlagt under hensyntagen til regionale og logistiske aspekter.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference blev de otte hold seedet fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv. Vinderne af de to konferencefinaler mødtes i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2016
Ishockey i 2017